Vissarion se poate referi la:

 Vissarion, mistic rus
 Ion C. Vissarion (1883-1951), scriitor român
 Vissarion Belinski (1811-1848), filozof și critic literar rus, fondator al programului estetic al realismului în literatura rusă
 Vissarion Ivanovici Djugașvili (1850-1890), tatăl lui Iosif Vissarionovici Stalin, președinte al URSS